Cicvare je lahko:
 Cicvare, Skradin (Hrvaška)
 Cicvare, Pakrac (Hrvaška)